Bogurodzica – Matka Boża, polski archaiczny tytuł Marii z Nazaretu, matki Jezusa, nadal stosowany w prawosławiu
 Bogurodzica – średniowieczna, najstarsza polska pieśń religijna  i najstarszy polski tekst poetycki
 Bogurodzica – polski film fabularny z 1939 roku w reżyserii Jana Fethkego
 Bogurodzica – obraz Józefa Brandta